East Hampton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
East Hampton (Connecticut)
East Hampton (New York)